Hofgut steht für:
 ein größeres landwirtschaftliches Anwesen, siehe Gutshof
 Hofgut (Gümligen), Landsitz in der Gemeinde Muri bei Bern im Kanton Bern
 Hofgut (Schöllkrippen), früherer selbstständiger Ort, der heute mit Schöllkrippen in Bayern baulich verwachsen ist
 Hofgut (Gemeinde Ilz), Rotte in der Gemeinde Ilz (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Eine Marke der Hohenloher Molkerei